Bruchwalde ist ein deutscher Ortsname:
 Bruchwalde, Kreis Allenstein, Ostpreußen, seit 1945: Bruchwałd, Dorf im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Bruchwalde, bis 1929 Klein Bagnowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Bagienice Małe (Mrągowo), Dorf im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Bruchwalde, Kreis Preußisch Stargard, Westpreußen, untergegangene Forstsiedlung im Powiat Starogardzki, Woiwodschaft Pommern, Polen

Siehe auch: Bruchwald